Chen-k’ang Hsien kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhenkang Xian, härad, Yunnan, 
 Yongde Xian, härad, Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar